La Tigra kan syfta på följande platser:

Argentina 

 La Tigra, Argentina, ort, Chaco,

Mexiko 

 La Tigra, Morelos, ort, Puente de Ixtla, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar